Charles Townshend, 2e burggraaf Townshend (1674-1738), Brits edelman en politicus, Secretary of State
 Charles Townshend, 3e burggraaf Townshend (1700-1764), Brits edelman, diens zoon
 Charles Townshend (1725-1767) (1725-1767), Brits politicus, Chancellor of the Exchequer, diens zoon
 Charles Vere Ferrers Townshend (1861-1920), majoor-generaal in het Brits Indische leger, die in de eerste Wereldoorlog de eerste mars op Bagdad leidde.